На протяжении длительного конфликта между Францией и Англией было несколько несостоявшихся планов высадки французских сухопутных войск на Британские острова. 
 Несостоявшееся французское вторжение в Великобританию (1708) — во время Войны за испанское наследство.
 Несостоявшееся французское вторжение в Великобританию (1744) — во время Война за австрийское наследство.
 Несостоявшееся французское вторжение в Великобританию (1759) — во время Семилетней войны.
 Несостоявшееся французское вторжение в Великобританию (1803—1805) — во время Наполеоновских войн.